Hermann Müller - német politikus (1876-1931)
 Hermann Müller - német botanikus, borász (1850-1927)
 Hermann Müller - német gyalogló (1885-1947)